Le  Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2012 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2012.

La compétition s'est déroulée du 15 au  sur le circuit de Silverstone devant plus de  spectateurs ( sur les 3 jours).

C'est la  du Grand Prix moto de Grande-Bretagne.

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des Moto3

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto de Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Sport au Royaume-Uni en 2012
Sport en juin 2012